Zentralbibliothek oder Zentralbücherei steht für:
 Hauptstandort einer Bibliothek mit mehreren Zweigbibliotheken
 Bibliothek mit speziellem Sammelgebiet, siehe Fachbibliothek

Zentrale Fachbibliotheken in Deutschland:
 Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, früher Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig
 Deutsche Zentralbibliothek der Landbauwissenschaften, Bonn
 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Köln
 Deutsche Pharmazeutische Zentralbibliothek, Stuttgart
 Zentralbibliothek der Sportwissenschaften, Köln
 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Kiel

Weitere deutsche Bibliotheken:
 Dänische Zentralbibliothek für Südschleswig, Flensburg
 Naturhistorische Zentralbibliothek Dresden
 Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Köln
 Zentralbibliothek der TU und UdK Berlin
 Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Schweizer Bibliotheken:
 Eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek, Bern
 Zentralbibliothek Bern
 Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern
 Zentralbibliothek Solothurn
 Zentralbibliothek Zürich
 Zentralbibliothek des Schweizer Alpen-Clubs, Zürich
 siehe auch: Kantonsbibliothek

Weitere Bibliotheken:
 Deutsche Büchereizentrale und Zentralbücherei Apenrade, Dänemark
 Eichendorff-Zentralbibliothek, Oppeln, Polen
 Österreichische Zentralbibliothek für Physik, Wien, Österreich
 Zentralbibliothek der Europäischen Kommission, Brüssel, Belgien